Кыласово — название различных географических объектов.

Россия 
 Кыласово — село в Ильинском районе Пермского края.
 Кыласово — село в Кунгурском районе Пермского края.
 Кыласово — остановочный пункт Свердловской железной дороги близ села Кыласова.

См. также 
 Кыласово городище